

Geografia 
 Salvador – capitale dello stato di Bahia (Brasile)
 Salvador – municipalità della Provincia di Lanao del Norte (Filippine)
 Salvador do Mundo – villaggio nel distretto di Goa Nord in India.
 El Salvador – stato dell'America centrale

Personaggi
 Marco Salvador – scrittore italiano

Cinema 
 Salvador – film del 1986 diretto da Oliver Stone
 Salvador - 26 anni contro (Salvador (Puig Antich)) – film del 2006 diretto da Manuel Huerga

Letteratura 
 Salvador – saggio di Joan Didion del 1983
 Salvador – racconto di fantascienza di Lucius Shepard del 1985

Musica 
 Salvador – album di Ricardo Villalobos del 2006
 Salvador – singolo dei Nomadi

Onomastica 
 Salvador – variante del nome proprio di persona Salvatore

Altri progetti